Golland ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Golland (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Henrique Golland Trindade (1897–1974), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Botucatu